Le terme Guerre crétoise désigne plusieurs conflits impliquant la Crète :
la Première Guerre crétoise, opposant Philippe V de Macédoine, la Ligue étolienne, plusieurs cités de Crète (dont Olous et Hierapytna sont les plus importantes) et des pirates spartiates aux forces de Rhodes rejointes ensuite par  de Pergame, par Byzance, Cyzique, Athènes et Knossos entre 205 et  ;
la Seconde Guerre crétoise marque l'intervention de Rhodes en Crète vers 
Le terme de Guerre crétoise peut également désigner le conflit opposant la République de Venise à l'Empire ottoman pour le contrôle de la Crète au .